Il singolare del Brasil Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nicolás Massú era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Guillermo Cañas ha vinto in finale 7–6(4), 6–2, contro Juan Carlos Ferrero.

Teste di serie

  Juan Carlos Ferrero (finale)
  Agustín Calleri (quarti)
  Nicolás Almagro (quarti)
  Carlos Moyá (primo turno)

 Gastón Gaudio (primo turno)
 Juan Ignacio Chela (semifinali)
 Filippo Volandri (primo turno)
 Luis Horna (ritirato)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Open 2007
ATP Tour 2007